Rescius ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Rescius (um 1520–1583), deutscher Weihbischof und Universitätsdekan
 Rutger Rescius (1497–1545), deutscher Humanist und Hochschullehrer